Fulford est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Adrian Fulford (né en 1953), juge britannique à la Cour pénale internationale
 Alicia Fulford-Wierzbicki, actrice néo-zélandaise
 Christopher Fulford (né en 1955), acteur britannique
 
  (1852-1905), homme politique canadien
 Henry English Fulford (1859-1929), diplomate britannique en Chine
 John Fulford (mort en 1518), archidiacre anglais
 Millie Hughes-Fulford (1945-2021), astronaute américaine

Toponyme

Fulford Harbour, communauté résidentiel de l'île Saltspring en Colombie-Britannique

Fulford, communauté du comté d'Eagle dans le Colorado
Fulford, ancien nom de North Miami Beach en Floride

Fulford, hameau de Lac-Brome en Montérégie

Fulford, village anglais du Somerset
Fulford, localité du Staffordshire
Fulford, village anglais du Yorkshire du Nord

Voir aussi 
 La Bataille de Fulford (1066) entre le roi Harald Hardråde de Norvège et les comtes anglais Edwin de Mercie et Morcar de Northumbrie
 Fulford Place est un musée situé à Brockville en Ontario

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme